Володинская — название населённых пунктов.

Россия 
 Володинская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Володинская — деревня в Угличском районе Ярославской области.